Ussa ist der Name von Fließgewässern in Russland:
 Ussa (Petschora), rechter Zufluss der Petschora, bei Ust-Ussa (Ussinsk), Republik Komi
 Ussa (Tom), rechter Zufluss der Tom, bei Meschduretschensk, Oblast Kemerowo
 Ussa (Wolga), rechter Zufluss der Wolga bzw. des Kuibyschewer Stausees, bei Muranka, Oblast Samara

 Ussa (Memel), rechter Zufluss der Memel, im Minskaja Woblasz, in Weißrussland
 Ussa (Sudost), rechter Zufluss des Sudost, im Einzugsgebiet der Desna, Russland

Ussa steht auch für:
 Usa (Bibel), Person aus dem Buch Samuel des Alten Testaments